UNFP est un sigle qui signifie :
 Union nationale des forces populaires, un ancien parti politique marocain créé en 1959, dont l'Union socialiste des forces populaires a fait officiellement scission en 1975
 Union nationale des footballeurs professionnels, un syndicat français des footballeurs professionnels.